Le terme métabolisme est utilisé dans plusieurs domaines :
 métabolisme des cellules : ensemble des transformations moléculaires du vivant. (voir aussi métabolisme de base)
 métabolisme en architecture : courant de la pensée architecturale et urbaine des années 60, développé surtout au Japon.
 métabolisme urbain